300 peut faire référence à :
 300 est une année du calendrier julien.
 300 est un nombre.
 300 est un roman graphique de Frank Miller.
 300 est un film de Zack Snyder, sorti en 2006, adapté du roman graphique de Frank Miller.
 300 : La Naissance d'un Empire, est un film de Noam Murro, suite de 300, et lui aussi adapté d'un roman graphique de Frank Miller. Il est sorti en 2014.
 L'A300 est un avion construit par Airbus.

Homonymie de nombre